Нитриды никеля — неорганические соединения металла никеля и азота,
парамагнитные чёрные кристаллы.

Химические свойства 
 Окисляются при нагревании на воздухе:

Литература 
 
 
 

никеля
Соединения азота по алфавиту